Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2007 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 20 januari tot en met 3 februari 2007 in Congo-Brazzaville werd gespeeld. Congo-Brazzaville werd voor de eerste keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Nigeria met 1–0 verslagen. Gambia werd derde. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2007. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Congo-Brazzaville, Nigeria, Gambia en Zambia.

Kwalificatie 
De kwalificatie werd in drie rondes afgewerkt. De voorronde werd gespeeld tussen 15 en 30 april 2006. De eerste ronde tussen 4 en 20 augustus 2006 en de tweede ronde tussen 30 september en 22 oktober 2006. Zeven landen kwalificeren zich via deze kwalificatie. Het gastland, Congo-Brazzaville was automatisch gekwalificeerd.  

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in Congo-Brazzaville
Voetbal in 2006
Voetbal in 2007
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20